Hartwick ist der Name von:

 Hartwick (Iowa), einem Ort im Poweshiek County in Iowa in den USA
 Hartwick (New York), einem Ort im Otsego County in New York in den USA
 Hartwick Township, einem Ort im Osceola County in Michigan in den USA
 John M. Hartwick, bekannt durch die von ihm formulierte Hartwick-Regel zur nachhaltigen Ressourcennutzung
 John Christopher Hartwick (1714–1796), bekannt durch das von ihm gegründete Hartwick College in Oneonta in New York in den USA

Siehe auch:
 Hardwick
 Hartwig